Veliki Kal (Ivančna Gorica), een plaats in de Sloveense gemeente Ivančna Gorica
 Veliki Kal (Mirna Peč), een plaats in de Sloveense gemeente Mirna Peč